Die U-20-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2016 (offiziell 2016 FIFA U-20 Women’s World Cup) war die achte Ausspielung dieses Wettbewerbs für Fußballspielerinnen unter 20 Jahren (Stichtag: 1. Januar 1996) und fand vom 13. November bis 3. Dezember 2016 in Papua-Neuguinea statt. Papua-Neuguinea war damit erstmals Gastgeber eines FIFA-Turniers. Am Turnier nahmen 16 Mannschaften teil, die zunächst in vier Gruppen und danach im K.-o.-System gegeneinander antraten. Nordkorea wurde nach 2006 zum zweiten Mal Weltmeister.

Bestimmung des Ausrichters 
Zunächst hatten sich Norwegen, die Republik Irland und Südafrika um die Ausrichtung beworben. Südafrika erhielt am 3. Dezember 2013 den Zuschlag. Im Juni 2014 gab Südafrika aber seinen Verzicht auf die Austragung bekannt. Danach bewarben sich Papua-Neuguinea und Schweden um die Austragung. Am 20. März 2015 erhielt dann Papua-Neuguinea den Zuschlag.

Qualifikation 
Die vier europäischen Vertreter wurden bei der U-19-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2015 in Israel vom 15. bis 27. Juli 2015 ermittelt. Es qualifizierten sich Europameister Schweden, Vizeeuropameister Spanien sowie die beiden unterlegenen Halbfinalisten Frankreich und Deutschland.

Die drei asiatischen Teilnehmer wurden bei der U-19-Fußball-Asienmeisterschaft der Frauen 2015 vom 18. bis 29. August 2015 in der Volksrepublik China ermittelt. Qualifizieren konnten sich die beiden Finalisten Japan und Nordkorea sowie Südkorea, das gegen den Gastgeber das Spiel um Platz 3 gewann.

Die beiden südamerikanischen Vertreter wurden bei der U-20-Südamerikameisterschaft vom 18. November bis 3. Dezember 2015 in Brasilien ermittelt. Es qualifizierten sich die beiden Erstplatzierten Brasilien und Venezuela, das erstmals teilnehmen wird.

Die nord- und mittelamerikanischen Vertreter werden bei der CONCACAF U-20-Meisterschaft der Frauen ermittelt, die vom 3. bis zum 13. Dezember 2015 in Honduras ausgetragen wurde. Teilnehmer waren die USA, Kanada und Mexiko (für Nordamerika), Honduras und Panama (alle UNCAF) sowie drei CFU-Teams aus der Karibik (Haiti, Jamaika sowie Trinidad und Tobago). Es qualifizierten sich die beiden Finalisten USA und Kanada sowie Mexiko, der Gewinner des Spiels um Platz 3.

Die beiden afrikanischen Vertreter wurden bei der U-20-Fußball-Afrikameisterschaft der Frauen ermittelt, für die 19 Mannschaften gemeldet hatten. Die Meisterschaft fand zwischen dem 2. Mai 2015 und dem 8. November 2015 im Hin- und Rückspielmodus über drei Runden und eine Vorrunde statt. Es qualifizierten sich Nigeria und Ghana.

Der zweite ozeanische Vertreter neben Gastgeber Papua-Neuguinea wurde vom 1. bis 10. Oktober 2015 bei der OFC-U-20-Frauen-Meisterschaft 2015 in Tonga ermittelt, an der fünf Mannschaften (Neukaledonien, Neuseeland, Samoa, Tonga und Vanuatu) teilnahmen. Neuseeland qualifizierte sich mit fünf Siegen und 69:0 Toren.

Teilnehmer 

* Erstteilnahme.

Spielorte 
Die Spiele fanden in vier Stadien statt, alle in der Hauptstadt Port Moresby. Zunächst war auch Lae als Spielort genannt worden.

Gruppenspiele 
Die Auslosung fand am 17. März 2016 in Zürich statt.

Für die Auslosung wurden vier Töpfe gebildet:

Topf 1: Papua-Neuguinea (Gastgeber), Deutschland (Titelverteidiger), Nigeria (Vize-Weltmeister), USA (3-facher Weltmeister)
Topf 2: Nordkorea, Japan, Frankreich, Südkorea
Topf 3: Neuseeland, Brasilien, Mexiko, Kanada
Topf 4: Ghana, Schweden, Spanien, Venezuela

Für die Zulosung zu den Gruppen galten folgende Regeln:
 Papua-Neuguinea war als Gruppenkopf der Gruppe A gesetzt.
 In keine Gruppe durften 2 oder mehr Mannschaften einer Konföderation gelost werden.

Alle Zeiten in Ortszeit (UTC+10)

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C 

Reihenfolge von USA und Frankreich aufgrund der Fair-Play-Wertung.

Gruppe D

Finalrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Schiedsrichterinnen 
Insgesamt wurden 16 Schiedsrichterinnen und 27 Schiedsrichterassistentinnen von der FIFA für das Turnier nominiert.

Beste Torschützinnen 
Bei identischer Trefferzahl zählen zunächst die Torvorlagen und danach gegebenenfalls die Einsatzminuten zur Differenzierung.

Weblinks 
 Offizielle Seite der FIFA
 Reglement FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Papua-Neuguinea 2016 (PDF; 328 kB)
 Spielplan

Einzelnachweise 

2016
Fußballveranstaltung 2016
Fußball (Papua-Neuguinea)
Sportveranstaltung in Port Moresby